Генри Яков Бигелоу (11 марта 1818 , Бостон, штат Массачусетс, США — 30 октября 1890, Ньютон, там же) — американский хирург и медицинский писатель, профессор медицины в Гарвардском университете. Более всего известен как противник вивисекции и новатор в области лечения заболеваний почек.

Биография 

Генри Яков Бигелоу родился в семье преподавателя медицины в Гарвардском университете и первоначально изучал её там же, затем изучал медицину также в Дартмут-колледже. В 1841 году получил степень доктора медицины в Гарвардском университете, в 1846 году был избран членом совета Американской академии искусств и наук. Умер в своём загородном доме, был похоронен на кладбище Маунт-Оберн.

С именем Бигелоу связан изобретённый им способ удаления из мочевого пузыря, после операции камнедробления, осколков раздробленного камня при помощи высасывающего аппарата, что представляло собой в те времена значительное усовершенствование операции камнедробления. Этот способ был описан Бигелоу в работе: «Litholapaxy or rapid lithotrity with evacuation» (Бостон, 1878).

Другие сочинения Бигелоу: «Manuel of orthopedic surgery» (Бостон, 1845); «Ether and chloroform; a compendium of their history and discovery» (там же, 1848); «The mechanism of dislocation and fracture of the hip, with the reduction of the dislocations by the flexion method» (Филадельфия, 1869).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Медики США
Выпускники Медицинской школы Дартмутского колледжа
Выпускники Гарвардской медицинской школы